Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 11
 Поражений: 12
 Процент побед: 47.83
 Очков набрано: 99
 Очков пропущено: 93

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 131

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 105

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 97
 Очков пропущено: 108

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 147

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 100
 Очков пропущено: 110

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Торонто Блю Джейс
МЛБ в сезоне 1997